Fort 9 steht für Befestigungsanlagen:
 IX fortas, Kaunas
 Fort 9 Dohna, Königsberg